A National Basketball Association 2006–2007-es szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 61. szezonja volt.

A győztes a San Antonio Spurs lett, amely a döntőben összesítésben 4–0-re nyert a Cleveland Cavaliers ellen. Az alapszakasz legértékesebb játékosa Dirk Nowitzki, a döntő MVP-je Tony Parker lett.

Alapszakasz

Csoportonként

Főcsoportonként 
z – Hazai pálya előny az egész rájátszásban
c – Hazai pálya előny a főcsoportdöntőig
y – Csoportgyőztes
x – Rájátszásba jutott

Rájátszás 

A csoportgyőztesek csillaggal vannak jelölve.
A dőlt betűvel jelzett csapatoknak volt hazai pálya előnyük.

Díjak 
Legértékesebb játékos: Dirk Nowitzki, Dallas Mavericks
Az év újonca: Brandon Roy, Portland Trail Blazers
Legjobb védekező játékos: Marcus Camby, Denver Nuggets
Legtöbbet fejlődött játékos: Monta Ellis, Golden State Warriors
Legjobb „hatodik” játékos: Leandro Barbosa, Phoenix Suns

All-Star-mérkőzés 

MVP: Kobe Bryant
Vezetőedzők: Mike D’Antoni (Nyugat), Eddie Jordan (Kelet)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba